Телемба́ () — село в Еравнинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Кондинское».

География 
Расположено в 194 км по автодороге Улан-Удэ — Романовка — Чита к востоку от районного центра, села Сосново-Озёрское, на северо-западном берегу озера Телемба. Рядом с селом находится военный полигон Восточного военного округа.

История 
В 1653 году землепроходцем Петром Бекетовым было основано Телембинское зимовье. В 1658 году енисейский воевода Афанасий Пашков поставил острог на реке Конде между телембинскими озёрами. По свидетельству Николая Спафария в Телембинском остроге была часовня, 136 дворов и гарнизон казаков в 30 человек.

Первоначально острог был местом сбора ясака с туземного населения. В 1670 году была найдена железная руда и создано рудоплавильное и кузнечное производство. Укрепление находилось на важном торговом пути из Якутска в Нерчинск и Даурию. Однако после перемещения главной торговой дороги с Китаем в Западное Забайкалье (Кяхта), Телембинский острог, как и Нерчинск, теряет своё транспортное и промышленное значение.

Население

Ссылки 
 Телемба на официальном сайте Еравнинского района.
 Телемба.

Примечания 

Населённые пункты Еравнинского района
Появились в 1650-е годы в России
XVII век в Бурятии
1653 год в России